Джибути — фамилия и топоним.

Топоним 
 Джибути (офиц. Республика Джибути) — государство на северо-востоке Африки.
 Джибути — город, столица Республики Джибути.

Фамилия 
 Джибути, Виталий Ревазович (1963—2012) — российский журналист и политолог.